Baillaud ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Baillaud (1848–1934), französischer Astronom
 Émile Baillaud (1874–1945) französischer Agrarwissenschaftler
 Jules Baillaud (1876–1960), französischer Astronom
 Lucien Baillaud (* 1926) französischer Chronobiologist
 René Baillaud (1885–1977), französischer Astronom

Baillaud steht für:
 Baillaud (Mondkrater), Mondkrater

Siehe auch:
 (1280) Baillauda, Asteroid des Hauptgürtels
 (11764) Benbaillaud, Asteroid im Hauptgürtel
 Baillod
 Baillot